GamePlay 64 est un magazine de jeux vidéo français appartenant à FJM Publications. C'est le premier magazine consacré exclusivement à la Nintendo 64. Il est remplacé par GamePlay 128 entièrement consacré à la GameCube. Il existe aussi GamePlay RPG qui suit l'actualité des jeux vidéo de rôle.

Historique

Notes et références

Article connexe 
 Liste de magazines de jeux vidéo

Magazine français de jeu vidéo
Titre de presse créé en 1997